Nima Nakissa ou Nima Nakisa - em persa: نیما نکیس Teerã, 1 de maio de 1975) é um cantor e ex-futebolista iraniano que atuava como goleiro. Participou da Copa de 1998, como reserva de Ali Reza Abedzadeh na Seleção Iraniana, que foi eliminada ainda na primeira fase.

Por clubes, se destacou no Persepolis, onde teve duas passagens. Jogou também por Payam Mashhad, Flamurtari Vlorë, Kavala, Bargh Shiraz,PAS Tehran e Esteghlal Jonub Dezful. 

Aos 32 anos, pendurou as luvas no modesto Esteghlal Ahvaz, quando já iniciara a carreira musical - lançou seu primeiro álbum em 2005. Ele ainda voltaria aos gramados em 2011 para jogar no Siah Jamegan, encerrando definitivamente a carreira como jogador.

Futebolistas do Irão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Cantores do Irã